Nikolai Malko – musicista e direttore d'orchestra ucraino
 Saimir Malko – allenatore di calcio ed ex calciatore albanese